Иодид родия(III) — неорганическое соединение,
соль металла родия и иодистоводородной кислоты с формулой RhI,
чёрный порошок,
плохо растворяется в воде.

Получение 
 Действие иодида калия на раствор соли родия(III):

Физические свойства 
Иодид родия(III) образует чёрные кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа C 2/m,
параметры ячейки a = 0,677 нм, b = 1,172 нм, c = 0,683 нм, β = 109,3°, Z = 4.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 
 

родия
Соединения родия
Галогениды металлов